Das  ( oder auch , ) bezeichnet das Stadtderby zwischen den beiden spanischen Fußballvereinen FC Barcelona und dem RCD Espanyol Barcelona (RCD steht für , ) der katalanischen Metropole Barcelona. Es sind die beiden dominierenden Mannschaften und nach Titeln auch erfolgreichsten Vereine Kataloniens. Während das Duell für Barça im Schatten des Clásico steht, ist das Derby für Espanyol und seine Anhänger das Spiel des Jahres.

Geschichte 

Neben der räumlichen Nähe der beiden Clubs spielt auch die Politik mit der Rivalität zwischen der Hauptstadt Madrid und Barcelona eine Rolle in dem Derby. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden mehrere Fußballvereine, die zumeist ausländische Spieler in ihren Reihen hatten, wie der FC Barcelona, und keine neuen Spieler aufnahmen. Daraufhin gründete Ángel Rodríguez Ruiz mit spanischen Studenten der Universität Barcelona 1900 Espanyol Barcelona. Der Name Espanyol () weist darauf hin, dass es sich eher um einen spanischen Club handelt. Der 1899 gegründete FC Barcelona wurde von einer Gruppe um den Schweizer Hans Max „Joan“ Gamper gegründet und entwickelte sich zum Gegenpol zu Espanyol. 1909 drängten Fans von Espanyol auf das Spielfeld und drohten den Schiedsrichter zu lynchen, wenn er ein Tor von Barça zulasse. 1924 warfen Espanyol-Fans Münzen auf Josep Samitier. Das Spiel wurde abgebrochen und hinter verschlossenen Türen wiederholt. Die Fans reagierten wütend und beschlossen, sich außerhalb des Stadions zu einer längeren Schlägerei zu versammeln. 2008 warfen Fans des FCB Fackeln auf Anhänger des rivalisierenden Clubs. Das Spiel musste acht Minuten unterbrochen werden. 1912 verlieh König Alfons XIII. Espanyol den Titel Real () und war Patron des Vereins, der fortan RCD Espanyol Barcelona hieß. In der Franco-Diktatur (1936–1975) stand Espanyol der Regierung in Madrid nah, während Barça ein Symbol des nach Eigenständigkeit strebenden Kataloniens war. Beide Vereine sind Gründungsmitglieder der höchsten spanischen Spielklasse Primera División, die seit der Saison 1929 ausgetragen wird. Schon ab 1900 waren der FCB und der RCDE die beiden erfolgreichsten Teams in der bis 1940 ausgespielten Campionat de Catalunya, der katalanischen Meisterschaft mit 23 bzw. neun Titeln. Das erste Spiel der Konkurrenten in der Primera División fand am 7. April 1929 im Camp de Les Corts vom FC Barcelona statt. Mit einem Treffer von José Sastre in der 80. Min. entschied sich die Partie für Barça. 1995 wurde der offizielle Vereinsname von Real Club Deportivo Español (spanisch) zu Reial Club Sportiu Espanyol de Barcelona (katalanisch) geändert. So wollte man sich von der spanischen Vergangenheit abwenden und die katalanische Herkunft mit dem zusätzlichen Stadtnamen stärken. Insgesamt dominiert der FC Barcelona die Bilanz des Derbys. So konnte der RCD Espanyol zwischen 1970 und 2018 gegen den FCB keine Partie in der Copa del Rey gewinnen. Seit 2009 ist der RCDE in der Primera División gegen den FCB ohne Sieg (bei vier Unentschieden). Am 37. Spieltag der Saison 2006/07 trafen die beiden Teams im Camp Nou aufeinander. Barça und die Madrilenen standen punktgleich an der Spitze der Tabelle. In der vorletzten Minute konnte Real Madrid durch einen Treffer von Ruud van Nistelrooy einen Punkt im Auswärtsspiel gegen Real Saragossa retten. Ebenfalls in der 89. Minute schoss Raúl Tamudo für den RCDE den Ausgleich im Derby. Der FCB wurde am Ende nur Vizemeister hinter Madrid. Zum Saisonende 2019/20 stand der FC Barcelona auf Platz 2. Espanyol Barcelona musste als Tabellenletzter in die Segunda División absteigen. Der Club kehrte nach einer Saison in die Erstklassigkeit zurück.

Statistik 

Durch weitere Begegnungen in regionalen Wettbewerben wie dem Campionat de Catalunya, Copa Catalunya oder der Supercopa de Catalunya wurde das Derbi barceloní rund 300 Mal ausgespielt.

Tabellenbilanz in der Primera División 

• Insgesamt: Espanyol lag am Saisonende vier Mal vor Barça, der FC Barcelona konnte sich 82 Mal vor Espanyol in der Tabelle platzieren. (Stand: Saisonende 2021/22)

Liste der Partien

Primera División

Copa del Rey 
 Die fettgedruckte Mannschaft zog in die nächste Pokalrunde ein.

Supercopa de España

Messestädte-Pokal

Weblinks 

 fcbarcelona.com: Offizielle Website des FC Barcelona (katalanisch, spanisch, englisch, französisch, arabisch, chinesisch, japanisch, indonesisch)
 rcdespanyol.cat: Offizielle Website des RCD Espanyol Barcelona (katalanisch, spanisch, englisch)

Einzelnachweise 

Barceloni, Derbi
Barceloni, Derbi
Sportveranstaltung in Barcelona
FC Barcelona
Espanyol Barcelona